Milano-Sanremo 2018 var den 109. udgave af cykelløbet Milano-Sanremo. Det var det ottende arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret 17. marts 2018. Vinderen af løbet blev Vincenzo Nibali fra Bahrain Merida. Magnus Cort fra Astana blev nummer 8 og Matti Breschel fra EF Education blev nummer 12.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Magnus Cort kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Lars Bak kørte for 
Christopher Juul-Jensen kørte for 
Matti Breschel kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI World Tour 2018